Термин Православље у Сирији се може односити на:
 Источно православље у Сирији,  источних православних цркава, у Сирији
 Оријентално православље у Сирији,  оријенталних православних цркава, у Сирији
 било који други облик православља у Сирији (политички, идеолошки, друштвени, економски, научни, уметнички)